Lumea e a mea se poate referi la:

 Lumea e a mea (film din 1952) (The World in His Arms), regia Raoul Walsh
 Lumea e a mea (film din 2015), regia Nicolae Constantin Tănase